Armstrong County er navnet på 2 counties i USA
 Armstrong County, Pennsylvania
 Armstrong County, Texas